Дмитрий Николаевич Надёжный (24 октября (5 ноября) 1873, Нижний Новгород — 22 сентября 1945, Москва) — российский и советский военачальник, который дважды был произведён в генерал-лейтенанты (в 1917 году в Русской армии и в 1940 году в Красной армии), участник первой мировой и гражданской войн, командующий Северным (1918—1919) и Западным (1919) фронтами Красной Армии. Доцент (1940).

Биография 
Родился в Нижнем Новгороде в дворянской семье. Отец служил в лесном ведомстве. Окончил Нижегородский графа Аракчеева кадетский корпус в 1892 году.

В Русской императорской армии с 1.09.1892 года. Окончил 1-е военное Павловское училище (1894). С августа 1894 года служил младшим офицером в 14-м гренадерском Грузинском полку. Позже служил в 10-м Восточно-Сибирском стрелковом полку.

В 1901 году окончил Николаевскую академию Генерального штаба по первому разряду. С 2 апреля 1903 — старший адъютант штаба 1-й Кавказской казачьей дивизии. С 6 февраля 1904 — помощник старшего адъютанта штаба Кавказского военного округа, с 1 июня 1904 — старший адъютант штаба 72-й пехотной дивизии. Принимал участие в русско-японской войне, 13 марта 1908 года награждён орденом Св. Георгия 4-й степени  (этот бой происходил в ходе сражения на реке Шахе). Был ранен в бою. С ноября 1905 года отбывал цензовое командование ротой в 106-м Уфимском пехотном полку.

27 июня 1906 года переведен в распоряжение командующего войсками Приамурского военного округа. С 5 февраля 1907 года — помощник делопроизводителя, с 5 февраля 1911 — делопроизводитель Главного управления Генерального штаба. 20 марта 1913 года переведен в распоряжение начальника Генерального штаба. Находился в командировке в Монголии, где возглавлял группу русских военных инструкторов. Цензовое командование батальоном отбывал в 155-м Кубинском пехотном полку (май-сентябрь 1911 г.). 26 января 1914 года назначен начальником штаба 10-й пехотной дивизии.

Первая мировая война 
С началом первой мировой войны на фронте. В январе 1915 года назначен командиром 40-го Колыванского пехотного полка. C 3 августа 1915 года — командир бригады 10-й пехотной дивизии. С 20 апреля 1916 года — начальник штаба 68-й пехотной дивизии. С 13 мая 1916 года — командир 10-й пехотной дивизии. После Февральской революции Надёжный, как «демократически настроенный» командир, был 7 апреля 1917 года назначен командиром 3-го армейского корпуса 10-й армии. С 12 октября 1917 года — командир 42-го армейского корпуса.

Служба в Красной армии 
Активный участник гражданской войны в России. В марте 1918 года добровольно поступил в Красную армию, начальник обороны Финляндского района. С апреля по ноябрь 1918 года — военрук Уральского окружного военного комиссариата, одновременно в мае—июне 1918 года — начальник гарнизона Екатеринбурга и в июне-июле 1918 года — член военной коллегии Северо-Урало-Сибирского фронта. Один из руководителей борьбы против восставшего чехословацкого корпуса и Народной армии КОМУЧа.

С 26 ноября 1918 года — командующий Северным фронтом. Под его руководством было нанесено одно из первых поражений белой Северной армии и американским интервентам в Шенкурской операции.

С 19 февраля 1919 года — командующий Западным фронтом, вёл боевые действия против Польши (Советско-польская война). 17 октября — 17 ноября 1919 — врид командующего 7-й армией, оборонявшей Петроград от войск Северо-Западной армии генерала Н. Н. Юденича. Роль Д. Н. Надёжного в победе под Петроградом высоко оценивал Л. Д. Троцкий: «Надёжный вступил в командование 7-й армией в момент полного расстройства. Уже на второй день армия почувствовала уверенное, твёрдое руководство… Считаю, что своевременное назначение Надёжного сыграло важнейшую роль в спасении Петрограда». Награждён орденом Красного Знамени за оборону Петрограда. С ноября 1919 года — инспектор пехоты Полевого штаба Реввоенсовета Республики.

С 1921 года — помощник главного инспектора РККА. С октября 1922 по 1923 годы — командир 2-го стрелкового корпуса Московского военного округа. В 1923—1924 годах — помощник начальника Военной академии РККА. В 1924—1925 годах — начальник отдела инспектора пехоты РККА. С 1926 года на преподавательской работе в Военной академии РККА имени М. В. Фрунзе.

Арест и восстановление на службе 
Арестован в ночь с 1 на 2 января 1931 года по делу «Весна». 15 февраля 1931 года уволен со службы. Виновным себя не признал. 18 июля 1931 года приговорен к заключению в ИТЛ на 5 лет с заменой ссылкой на Урал сроком на 3 года. Был выслан в Свердловск, где преподавал военное дело в Свердловском педагогическом институте. В соответствии с постановлением от 7 июля 1932 года досрочно освобожден.

Вскоре был восстановлен в РККА. С февраля 1933 года преподавал в Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова. Доцент (1940). После начала Великой Отечественной войны с академией был эвакуирован в Самарканд. Там тяжело заболел. С июля 1942 года в отставке. У генерала Надёжного открылась рана, полученная ещё в русско-японскую войну, началась гангрена, ему ампутировали ногу. В 1944 году вернулся в Москву. Умер в 1945 году. Похоронен на Ваганьковском кладбище.

Военные чины и воинские звания 
 Подпоручик (ст. 08.08.1894)
 Поручик (ст. 07.08.1897)
 Штабс-капитан (ст. 23.05.1901)
 Капитан (ст. 02.04.1903)
 Подполковник (ст. 29.04.1906)
 Полковник (ст. 18.04.1910)
 Генерал-майор (ст. 18.04.1914)
 Генерал-лейтенант (29.04.1917)
 Комдив (24.01.1936)
 Генерал-лейтенант (4.06.1940)

Награды 
 Орден Святого Георгия 4-й степени (ВП 13.03.1908);
 Орден Святого Владимира 2-й степени с мечами (ВП 29.07.1916);
 Орден Святой Анны 1-й степени с мечами (ВП 26.03.1916);
 Орден Святого Станислава 1-й степени с мечами (ВП 26.03.1916);
 Орден Святого Владимира 3-й степени (ВП 06.12.1912);
 мечи к ордену Святого Владимира 3-й степени (ВП 24.04.1915);
 Орден Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом (1906);
 Орден Святой Анны 2-й степени с мечами (25.05.1916);
 Орден Святого Станислава 2-й степени с мечами (1905);
 Орден Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом (1905);
 Орден Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом (1905);
 Георгиевское оружие (ВП 09.03.1915);
 медали Российской империи;
 Орден Красного Знамени (15.12.1919).

Сочинения 
Автор более чем 25 работ по военной истории и военной географии, в том числе:
 Бой у Лащева 27/14 и 28/15 августа 1914 г. — М.: Гос. воен. изд., 1926. — 30 с.
 Бои 10-й пехотной дивизии под Луцком в июле 1916 года. — Л.: Воен. типогр. упр. делами НКВМ и РВС СССР, 1926. — 69 с.
 На подступах к Петрограду летом 1919 года. — М.: Гос. изд-во, Отд. воен. литературы, 1928. — 167 с.

Примечания

Литература 
 
 Кавтарадзе А. Г. Военные специалисты на службе республики Советов 1917—1920. — М., 1988.
 Соловьев Д. Ю. Все генералы Сталина. — М., 2019. — ISBN 9785532106444. — С.62—63.
 Надёжный Дмитрий Николаевич. // 
 Надёжный Дмитрий Николаевич. // Военная энциклопедия в 8 томах. Т. 5: Маркировка — «Огайо» / Гл. ред. комиссии И. Д. Сергеев. — М.: Воениздат, 2001. — 575 с. — ISBN 5-203-01655-0. — С.351—352.

Ссылки 
 
 Биография Надёжного Д. Н. на сайте «Хронос»
 Бонч-Бруевич. Начальнику обороны Финляндского района Д. Н. Надежному

Выпускники Нижегородского кадетского корпуса
Выпускники Павловского военного училища
Выпускники Николаевской военной академии
Генерал-лейтенанты (Российская империя)
Участники Русско-японской войны (Россия)
Командиры корпусов в Первой мировой войне (Россия)
Командующие фронтами РККА в Гражданской войне
Царские офицеры на службе в РККА
Репрессированные в СССР
Репрессированные по делу «Весна»
Генерал-лейтенанты (СССР)
Преподаватели Военно-медицинской академии
Преподаватели Военной академии имени М. В. Фрунзе
Преподаватели Уральского педагогического университета
Преподаватели Военной академии Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации
Мемуаристы СССР
Доценты по званию после 1934 года
Похороненные на Ваганьковском кладбище